

Русень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Борлешть.
 Русень () — село у повіті Нямц. Входить до складу комуни Пояна-Теюлуй.

Русень () — село у Аненій-Нойському районі.
 Русень () — село у Єдинецькому районі.